Andrejewa ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Semjonowna Andrejewa (1915–1997), sowjetische Kugelstoßerin
 Erika Alexandrowna Andrejewa (* 2004), russische Tennisspielerin
 Jelena Leonidowna Andrejewa (* 1969), russische Leichtathletin
 Julija Wladimirowna Andrejewa (* 1984; früher Julija Archipowa), kirgisische Marathonläuferin
 Marija Fjodorowna Andrejewa (1868–1953), russische Theaterschauspielerin
 Mirra Alexandrowna Andrejewa (* 2007), russische Tennisspielerin
 Nadeschda Andrejewa (1959–2014), sowjetische Skirennläuferin, siehe Nadeschda Nikolajewna Patrakejewa
 Nina Alexandrowna Andrejewa (1938–2020), sowjetisch-russische Chemikerin, Hochschullehrerin und Politikerin
 Tatjana Andrejewa (* 1970), sowjetische Eiskunstläuferin
 Vera Sergejewna Andrejewa (* 1988), russische Radsportlerin
 Wiktorija Olegowna Andrejewa (* 1992), russischer Schwimmerin 
 Kazjaryna Andrejewa (* 1993), weißrussische Journalistin, politische Gefangene, siehe Kazjaryna Bachwalawa

Siehe auch:
 Andrejewa-Bucht